Касья́но Чаварри́я (, 3 августа 1901, Ла-Пас, Боливия — дата смерти неизвестна) — боливийский футболист,  защитник, участник ЧЮА 1926, ЧЮА 1927 и чемпионата мира 1930 года.

Карьера

Клубная 
Касьяно Чаваррия выступал за клуб «Калавера» из столицы Боливии.

В сборной 
В составе сборной Чаваррия провёл 8 матчей, дебютировав в октябре 1926 года на чемпионате Южной Америки в Чили. Через год он также сыграл на чемпионате Южной Америки 1927. Сборная Боливии выбыла, проиграв все матчи.

На чемпионате мира 1930 года Чаваррия вновь вошёл в состав сборной. Он появлялся на поле в играх против Югославии и Бразилии. Обе встречи боливийцами были проиграны.

Итого: 8 матчей / 0 голов; 0 побед, 0 ничьих, 8 поражений.

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на сайте Worldfootball.net
 Профиль на сайте Ceroacero
 Southamerican Championship 1926
 Southamerican Championship 1927

Футболисты Боливии
Игроки сборной Боливии по футболу
Игроки ФК «Калавера»